Holzheim se poate referi la următoarele toponime:

Germania

în Baden-Württemberg 
 Holzheim (Göppingen), Ortsteil von Göppingen in Baden-Württemberg

în Bavaria 
 Holzheim (bei Dillingen an der Donau), comună în Landkreis Dillingen an der Donau
 Holzheim (Landkreis Donau-Ries), comună în Landkreis Donau-Ries
 Holzheim (bei Neu-Ulm), comună în Landkreis Neu-Ulm
 Holzheim am Forst, comună în Landkreis Regensburg

 Holzheim (Ampfing), sat din comuna Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn
 Holzheim (Hohenfels), Ortsteil des Marktes Hohenfels, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Holzheim (Lauterhofen), Ortsteil des Marktes Lauterhofen, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Holzheim (Neumarkt in der Oberpfalz), sat din Großen Kreisstadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz
 Holzheim (Nittenau), sat din orașul Nittenau, Landkreis Schwandorf
 Holzheim (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg
 Holzheim (Parsberg), sat din comuna Parsberg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz

în Elsass 
 Holtzheim (dt. Holzheim), Vorortgemeinde am westlichen Stadtrand von Straßburg, Elsass

în Hessa 
 Holzheim (Haunetal), sat din Haunetal im Kreis Hersfeld-Rotenburg
 Holzheim (Pohlheim), Stadtteil von Pohlheim im Kreis Gießen in Hessen
 Holzheim (Wüstung), Wüstung bei Fritzlar in Nordhessen

în Renania de Nord-Westfalia 
 Holzheim (Mechernich), Ortsteil von Mechernich, Kreis Euskirchen
 Holzheim (Neuss), Stadtteil von Neuss
 Burg Holzheim (Langerwehe), Burg bei Heistern in der Gemeinde Langerwehe im Kreis Düren

în Renania-Palatinat 
 Holzheim (Aar), comună în Rhein-Lahn-Kreis, Renania-Palatinat

Austria 
 Holzheim (Gemeinde Leonding), Ortschaft der Gemeinde Leonding, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich

Belgia 
 Holzheim, sat din comuna Büllingen im deutschsprachigen Osten Belgiens

Vezi și
 Holzham